De witte slang (Marokko)
 De witte slang (Grimm)